Кори Уильямс (; родился 24 апреля 1970 года, округ Туигс, штат Джорджия) — американский профессиональный баскетболист и тренер.

Карьера игрока 
Играл на позиции разыгрывающего защитника. Учился в Университете штата Оклахома, где выступал за команду «Оклахома Стэйт Ковбойз». В 1992 году был выбран на драфте НБА под 33-им номером командой «Чикаго Буллз». Позже выступал за команды «Оклахома-Сити Кавелри» (КБА), «Миннесота Тимбервулвз», «Гранд-Рапидс Мейкерс» (КБА) и «Дасин Тайгерс» (SBL). Всего в НБА провёл 2 неполных сезона. В сезоне 1992/1993 годов Уильямс стал чемпионом НБА в составе «Буллз». Всего за карьеру в НБА сыграл 39 игр, в которых набрал 92 очка (в среднем 2,4 за игру), сделал 37 подборов, 29 передач, 6 перехватов и 2 блокшота.

Перед началом сезона 1992/1993 годов Уильямс подписал контракт с клубом «Чикаго Буллз», в котором в то время блистали Майкл Джордан и Скотти Пиппен, где выступал в качестве резервного разыгрывающего. Кори выходил на площадку со скамейки запасных, сыграв в 35 играх регулярного чемпионата, правда в плей-офф не сыграл ни одного матча, но всё равно получил свой чемпионский перстень. В сезоне 1993/1994 годов провёл четыре матча за команду «Миннесота Тимбервулвз», но большую часть сезона играл за клуб континентальной баскетбольной ассоциации «Оклахома-Сити Кавелри». В следующем году выступал там же в команде «Гранд-Рапидс Мейкерс», затем уехал на Тайвань, где провёл три сезона в составе только что образованного клуба SBL «Дасин Тайгерс», став настоящим лидером и одним из главных бомбардиров своей новой команды, после чего завершил свою спортивную карьеру.

В 1992 году Уильямс был также выбран на драфте НФЛ в двенадцатом раунде командой «Канзас-Сити Чифс», несмотря на то, что не играл в футбол со старших классов школы, однако никогда не выступал в её составе.

Тренерская карьера 
В 1994 году, ещё во время игровой карьеры, Уильямс работал на должности ассистента главного тренера в родной команде «Оклахома Стэйт Ковбойз», которая в том сезоне дошла до финала четырёх турнира NCAA. После завершения профессиональной карьеры игрока работал на той же должности в командах «Орал Робертс Голден Иглс» (2000—2007) и «Флорида Стэйт Семинолс» (2007—2013), также выступающих в NCAA. 3 июня 2013 года был назначен на пост главного тренера команды «Стетсон Хаттерс», где работает и в настоящее время.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте NBA.com 

Баскетболисты США
Игроки «Оклахома Стэйт Ковбойз» (баскетбол)
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»